Az 1978-as wimbledoni teniszbajnokság női versenyét a cseh Martina Navratilova nyerte az amerikai Chris Evert előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Chris Evert (Döntős)
  Martina Navratilova (Bajnok)
  Evonne Cawley (Elődöntős)
  Virginia Wade (Elődöntős)
  Billie Jean King (Negyeddöntős)
  Betty Stöve (Negyedik kör)
  Wendy Turnbull (Negyedik kör)
  Dianne Fromholtz (Negyedik kör)

  Tracy Austin (Negyedik kör)
  Kerry Melville (Negyedik kör)
  Marise Kruger (Negyeddöntős)
  Mima Jaušovec (Negyeddöntős)
  Virginia Ruzici (Negyeddöntős)
  Sue Barker (Negyedik kör)
  Regina Marsikova (Negyedik kör)
  Marita Redondo (Harmadik kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

További információk 
 Eredmények a ITFtennis.com honlapon

1978 a teniszben